Jan Krauze (poseł)
 Jan Krause (sztangista)